Edvard Georgijevič Ivanov (), ruski hokejist, * 25. april 1938, Moskva, Rusija † 16. januar 2012.

Ivanov je v sovjetski ligi igral za klube Himik Moskva, Krila Sovjetov, CSKA Moskva in VVS MVO Moskva, skupno je na 300-ih prvenstvenih tekmah dosegel 40 golov. Za sovjetsko reprezentanco je nastopil na enih olimpijskih igrah, na katerih je osvojil zlato medaljo, in treh svetovnih prvenstvih, na katerih je osvojil tri zlate medalje. Za reprezentanco je nastopil na 79-ih tekmah, na katerih je dosegel šestnajst golov.

Pregled kariere 

|-
| Himik Moskva
| Sovjetska liga
| 55/56
|
|
| 1
|
| 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Himik Moskva
| Sovjetska liga
| 56/57
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Krila Sovjetov
| Sovjetska liga
| 57/58
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Krila Sovjetov
| Sovjetska liga
| 58/59
|
|
| 3
|
| 3
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Krila Sovjetov
| Sovjetska liga
| 59/60
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Krila Sovjetov
| Sovjetska liga
| 60/61
|
|
| 4
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Krila Sovjetov
| Sovjetska liga
| 61/62
|
|
| 4
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 62/63
|
|
| 4
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 63
|
| 7
| 4
| 0
| 4
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 63/64
|
|
| 2
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Olimpijske igre
| 64
|
| 8
| 6
| 1
| 7
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 64/65
|
|
| 1
|
| 1
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 65
|
| 7
| 2
| 3
| 5
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 65/66
|
|
| 5
|
| 5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| CSKA Moskva
| Sovjetska liga
| 66/67
|
|
| 11
|
| 11
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Sovjetska zveza
| Svetovno prvenstvo A
| 67
|
| 7
| 0
| 3
| 3
|
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| VVS MVO Moskva
| Sovjetska liga
| 67/68
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| VVS MVO Moskva
| Sovjetska liga
| 68/69
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| VVS MVO Moskva
| Sovjetska liga
| 69/70
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 29
| bgcolor="#7FFF00" | 47
| bgcolor="#7FFF00" | 7
| bgcolor="#7FFF00" | 54
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 34
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
|}

Sklici

Glej tudi
Seznam ruskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 
 

Ruski hokejski branilci
Olimpijski tekmovalci za Sovjetsko zvezo
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1964
Prejemniki zlatih olimpijskih medalj za Sovjetsko zvezo
Sovjetski hokejski reprezentanti
Hokejisti Himik Moskva
Hokejisti Krila Sovjetov
Hokejisti CSKA Moskva
Hokejisti VVS MVO Moskva
Sprejeti v Ruski hokejski hram slavnih
Moskovski športniki
Nosilci reda simbola časti